Il doppio  del PBZ Zagreb Indoors 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Martin Damm e Robert Lindstedt erano i campioni uscenti. Erano presenti entrambi, ma hanno deciso di non giocare assieme.Damm era in coppia con Filip Polášek e Lindstedt era in coppia con Julian Knowle.Jürgen Melzer e Philipp Petzschner hanno vinto il titolo battendo in finale Arnaud Clément e Olivier Rochus con il punteggio di 3-6, 6-3, 10-8.

Teste di Serie

  František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti)
  Julian Knowle /  Robert Lindstedt (primo turno)

  Martin Damm /  Filip Polášek (semifinali)
  Ross Hutchins /  Jordan Kerr (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

PBZ Zagreb Indoors 2010
ATP World Tour 2010